Фа́уста Корне́лия Су́лла, также Фа́вста (; около ,  — ?) — дочь древнеримского диктатора Луция Корнелия Суллы и его третьей жены Метеллы; сестра-близнец Фауста Корнелия Суллы.

Корнелия получила совершенно нетипичное для римской аристократии имя, происходящее от  («счастливый», «радостный»). На момент смерти отца она была ещё ребёнком и поэтому перешла вместе с братом-близнецом под опеку Луция Лициния Лукулла.

Сначала была замужем за Гаем Меммием, от которого родила сына того же имени (возможно, это был консул-суффект 34 года до н. э.). В 54 году развелась и вышла за Тита Анния Милона. Была уличена им в прелюбодеянии с историком Саллюстием, за что тот был выпорот розгами. Когда Милона осудили, она осталась в Риме и продолжала вести распутную жизнь. Её родной брат острил над её безнравственностью; согласно Горацию, она всем была известна в Риме.

Примечания 

Женщины Древнего Рима
Корнелии Суллы
Родившиеся в 80-е годы до н. э.